TKD steht für:
 Taekwondo, ein südkoreanischer Kampfsport
 Takoradi Airport in Sekondi-Takoradi, Ghana (IATA-Code)
 TKD (Tankette), ist ein polnisches Militärfahrzeug aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.

tkd steht für:
 Tokodede (Sprache) (ISO-639-3-Code), ramelaische Sprache in Osttimor

Abkürzung